

Toponymes 

Ripon, une ville d'Angleterre ;
Ripon, une municipalité canadienne du Québec en Outaouais ;
Ripon, municipalité américaine de Californie ;
Ripon, municipalité américaine du Wisconsin.

Autre 
Ripon est le nom d'une plateforme logicielle de campagne personnalisée, créée par AggregateIQ (AIQ) pour le compte de Cambridge Analytica afin d'influencer les votes faire élire le sénateur américain Ted Cruz ; Ripon est ensuite devenue le prototype utilisé par les groupes de campagne pro-Brexit, notamment Vote Leave et BeLeave au Royaume-Uni afin d'influencer les élections en faveur du Brexit.

Notes et références